Аттила Могильний (1963—2008) — український поет.
 Могильний Володимир Миколайович — полковник Збройних сил України; учасник російсько-української війни.
 Могильний Михайло Павлович (1925—1944) — Герой Радянського Союзу.
 Могильний Олександр Геннадійович — колишній радянський і російський хокеїст.
 Могильний Ігор Миколайович — український веслувальник.
Слов'янські прізвища